Пестана (, ) — испанская и португальская фамилия. Известные носители:

 Пестана, Аугусту (1868-1934) — бразильский инженер и политический деятель.
 Пестана, Симон (род. 1964) — венесуэльский актёр и продюсер.